Игорь Дмитриевич Лавров (Калуга, СССР, 15 марта 1945) — русский пианист, преподаватель и композитор, проживающий в Венесуэле. В настоящее время является профессором Кафедры фортепьяно Национального экспериментального университета искусств (г. Каракас, Венесуэла).

Биография

Начало карьеры  
Игорь Лавров родился 15 марта 1945 г. в Калуге в семье профессиональных пианистов. Мать – Галина Евгеньевна Лаврова –  преподаватель фортепиано, выпускница Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ГМПИ им. Гнесиных). Бабушка - Лидия Федоровна Лазарева, выпускница Санкт-Петербургской Консерватории.
 
В возрасте пяти лет начал заниматься фортепьяно со своей бабушкой Лидией Лазаревой. В восемь лет впервые выступил с концертом, а в десять – с оркестром.

В 1963 году окончил Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева (класс Натальи Владимировны Юзефович), а в 1970 году - Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ГМПИ им. Гнесиных) (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных), класс маэстро Теодора Давидовича Гутмана (ученик Генриха Густавовича Нейгауза). 

В 1964-1967 гг. служил в армии в Отдельном показательном оркестре Министерства обороны СССР (ОПОМО) под руководством генерал-майора Николая Михайловича Назарова.

1970-1993  
После окончания ГМПИ им. Гнесиных был направлен практически со всеми одногруппниками (всем выпуском) во вновь открывшийся Уфимский государственный институт искусств, основателем и музыкальным руководителем которого был башкирский композитор и музыкальный деятель Загир Гарипович Исмагилов. 

В 1970-1989 работал в Уфимском Государственном Институте Искусств, где заведовал кафедрой специального фортепиано.   
 
В 1970-1973 гг. учился на заочном отделении ассистентуры-стажировки  ГМПИ им. Гнесиных. 

Концерты с другом юности и коллегой пианистом Вадимом Наумовичем Монастырским (ныне профессор Академии музыки и танца Иерусалима) 11 ноября в Уфе, в день рождения Теодора Давидовича Гутмана, стали ежегодной традицией и собирали многочисленную публику.

В 1977-1980 гг. по направлению Министерства культуры СССР работал в Национальной консерватории Сенегала в г. Дакар. 
  
В 1985 г. получил звание заслуженного артиста БАССР.

В 1989 году был приглашен в ГМПИ им. Гнесиных, где работал до 1993 г.

Игорь Лавров выступал с мастер-классами в СССР, Германии, Франции, Сенегале, Гамбии и США (Crossroad School, California State University, University of Southern California). Участвовал в качестве члена жюри в различных национальных и международных конкурсах музыкантов исполнителей. 

В 1991-1992 гг. входил в состав жюри Southwestem Youth Music Festival в Лос-Анджелесе, выступал с концертами в Dominguez Hill, Ambassador Auditorium и The Maestro Foundation.

1993-настоящее время 
С 1993 году по приглашению маэстро Хосе Антонио Абреу живет и работает в Венесуэле. Профессор кафедры фортепьяно Национального экспериментального университета искусств (г. Каракас, Венесуэла). Его ученики становились лауреатами многочисленных национальных и международных конкурсов и фестивалей.

В качестве солиста выступал в Венесуэле с Симфоническим оркестром имени Симона Боливара, оркестром Гран Марискаль де Аякучо, Национальным филармоническим оркестром и Муниципальным оркестром Каракаса.
 
В качестве приглашенного артиста выступал на Фестивале Чайковский в 1993 г., Международном фестивале скрипичной музыки в 1997, Фестивале Монпелье в Каракасе в 1998 г., IV Фестивале кларнета в 1999 г., фестивалях IUDEM с 1998 по 2001 г., Международном фестивале камерной музыки в Колонии Товар, Венесуэла в 1999 г., ежегодных фестивалях русской музыки в Каракасе (с 2010 г.). Участвовал в жюри конкурсов  “Harriet Serr”, “Sylvia Eisenstein” и “Yamaha” в Венесуэле. 

В 2012 году в Школе Искусств Хорхе Серрано, работающей под эгидой ЮНЕСКО в Каракасе, был открыт концертный зал Игоря Лаврова.

Сочинения 
Триптих: прошлое, настоящее и будущее для фортепиано к фотовыставке венесуэльской артистки Лидии Фишер (1997)
Ноктюрн для левой руки (2003)
Прелюдия и Фуга для фортепьяно (2008)
Романс для скрипки и фортепьяно (2010)

Дискография 
1992 – Igor Lavrov: live in Los Angeles, The Maestro Foundation, USA.

2021 – Miniaturas revividas de Carlos Figueredo, Fundación Anala y Armando Planchart, Caracas, Venezuela.

Ученики 
Елена Свертилова, Диана Хисматова, Лилия Валямова, Анатолий Войтин, Рустам Шайхутдинов, Natasha García, Alí Rafael Durán, Alla Pushnenkova, Javier Bracho, Patrice Laré, Luis Parés-Reina, Ana Laura Manero, Adolfo Vidal и др.
Ольга Иванова - Левит,1975г.вып.Россия,г.Уфа,УГИИ.

Семья 
Дочь – Елена Игоревна Лаврова, пианистка, проживает в г. Обнинске, Россия. 

Супруга – Гульнара Галимшина, пианистка, преподаватель фортепиано.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20190822021037/https://www.venezuelasinfonica.com/tag/igor-lavrov
 http://usbnoticias.usb.ve/post/57946

Персоналии по алфавиту